Danny Ward (*1990) angol labdarúgó csatár, a Hddersfield Town játékosa
 Danny Ward (*1993) walesi labdarúgó kapus, a Liverpool játékosa